Born Dead bezeichnet:
 Born Dead (Album), Musikalbum von Body Count
 Born Dead (Film), deutscher Spielfilm von Simon Spachmann und Olaf Zanetti (2109)